Kirill Anatolievitch Nababkine (en ), né le  à Moscou, est un joueur de football international russe jouant au poste de défenseur avec le CSKA Moscou.

Biographie 
Il signe son premier contrat avec le FK Moscou à l'âge de 16 ans. Il débute dans la voie professionnelle en 1/16 de finale de la Coupe de Russie contre le FK Dinamo Makhatchkala. Il tient son premier match en Premier-Liga le  contre le CSKA Moscou.

Il honore sa première sélection avec l'équipe espoir de Russie le  dans un match contre l'équipe espoir du Portugal. 
Il quitte son club pour le CSKA Moscou à la fin de la saison 2009.

Statistiques

Palmarès 
 CSKA Moscou
 Champion de Russie en 2013, 2014 et 2016.
 Vainqueur de la Coupe de Russie en 2011 et 2013.
 Vainqueur de la Supercoupe de Russie en 2013, 2014 et 2018.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du FK Moscou
Naissance en septembre 1986
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie